Příjmení Sekera, Sekyra nebo Sekora nosí více osobností:

Sekera
 Andrej Sekera (*1986) – slovenský hokejista
 Gabriela Sekerová viz Gabriela Preissová – česká spisovatelka
 Horymír Sekera (1927–2015) – český hokejista a trenér
 Horymír Sekera (1948) – český hokejista
 Jan Sekera (1935–2015) – český historik umění a galerista
 Jaroslav Sekera – český literární kritik a teoretik
 Josef Sekera – český spisovatel
 Mahagama Sekera – srílanský básník
 Miroslav Sekera (*1975) – český pianista
 Zuzana Sekerová – slovenská sportovkyně, gymnastka

Sekyra
 Erik Krvavá sekyra (†954) – norský král
 Ivan Sekyra (1952–2012) – český rockový kytarista a zpěvák
 Ivana Sekyrová (*1971) – česká sportovkyně, běžkyně (dlouhé tratě)
 Jiří Sekyra (1929-1977) – český hokejista
 Josef Sekyra (1928–2008) – český geolog, horolezec, cestovatel a polárník
 Luděk Sekyra (*1964) – český podnikatel

Sekora
 Gunter Sekora (*1950) – východoněmecký fotbalista
 Ondřej Sekora starší (1899–1967) – český spisovatel a kreslíř
 Ondřej Sekora (mladší) – český publicista a novinář

Význam slov viz článek Sekera (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení